Els ornitoquiroïdeus (Ornithocheiroidea) constitueixen un grup de pterosaures.

Classificació 
Llistat de famílies i gèneres segons Unwin (2006).

 Superfamília Ornithocheiroidea 
 Família Istiodactylidae
 Nurhachius
 Istiodactylus
 Liaoxipterus
 Família Ornithocheiridae
 Anhanguera
 Arthurdactylus
 Boreopterus
 Brasileodactylus
 Caulkicephalus
 Coloborhynchus
 Haopterus
 Liaoningopterus
 Liaoxipterus
 Ludodactylus
 Ornithocheirus
 Família Pteranodontidae
 ?Bogolubovia
 Nyctosaurus
 Pteranodon
 Ornithostoma

Filogènia 
Cladograma segons Unwin (2003).

Referències 

Pterodactiloïdeus